Департамент Копо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 12604 км². Население — 31404 человек. Плотность населения — 2,50 чел./км².

Административный центр — Монте-Кемадо.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с провинциями Сальта, Чако
на востоке — с провинцией Чако
на юге — с департаментом Альберди
на западе — с департаментом Пеллегрини

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Монте-Кемадо
Пампа-де-лос-Гуанакос
Лос-Пирпинтос

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро